Ströhling ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Ströhling (um 1876–1918), schweizerischer Diplomat
 Eduard Ströhling (1766–1827/28), deutscher Maler